Gartner steht für:

 Gartner Inc., US-amerikanisches Marktforschungsunternehmen
 Gartner KG, österreichisches Logistikunternehmen
 Josef Gartner GmbH, deutscher Hochhausfassadenbauer, Tochter der Lixil Group

Gartner ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Gartner (1707–1771), österreichisch-böhmischer Orgelbauer
 Anton Gartner (Genetiker) (* 1967), österreichischer Genetiker und Hochschullehrer
 Christian Gartner (* 1994), österreichischer Fußballspieler
 Franjo Gartner (1904–1992), jugoslawischer Radrennfahrer
 Franz Gartner (* 1950), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Fred C. Gartner (1896–1972), US-amerikanischer Politiker
 Georg Gartner (* 1966), österreichischer Kartograph und Geograph
 Gideon Gartner (* 1935), amerikanischer Unternehmer und Gründer von Gartner Inc.
 Giovanni Gartner (* 1990), Rapper und ehemaliger Battle-Rapper aus Berlin, siehe Gio (Rapper)
 Hansjürgen Gartner (* 1945), österreichischer Künstler
 Jakob Gartner (1861–1921), österreichischer Architekt
 Jo Gartner (1954–1986), österreichischer Autorennfahrer
 Joachim Lothar Gartner (* 1945), österreichischer Künstler
 Johannes Gartner OSB (1940–2020), österreichischer Benediktiner; Abt der Abtei Seckau
 Jörg Gartner (bl. um 1505 – nach 1530), niederbayrischer Bildhauer
 Josef Gartner (1796–1863), österreichischer Orgelbauer
 Kerrin Lee-Gartner (* 1966), kanadische Skirennläuferin
 Lilian Jane Gartner (* 1994), österreichische Schauspielerin
 Mike Gartner (* 1959), kanadischer Eishockeyspieler
 Theodor Gartner (1843–1925), österreichischer Romanist
 Wolfgang Gartner (* 1982), US-amerikanischer Electro-House-Produzent und DJ
 Zsuzsi Gartner (* 1960), kanadische Journalistin und Schriftstellerin

Gartner ist ein Ortsname:
 Gartner (Simbach), Ortsteil des Marktes Simbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern

Siehe auch:
 Gardner
 Gärtner (Begriffsklärung)